Il singolare del torneo di tennis Boca West International 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Butch Walts che ha battuto in finale Cliff Richey 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)

 Cliff Richey (finale)
 Alex Metreveli (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Boca West International 1976